Kanada na zimních olympijských hrách startuje od roku 1924. Toto je přehled účastí, medailového zisku a vlajkonošů na dané sportovní události.

Účast na Zimních olympijských hrách

Odkazy

Související články 
 Kanada na letních olympijských hrách

Externí odkazy 
 

Kanada na olympijských hrách
Země na zimních olympijských hrách